Köter steht für:
 Haushund (abfällig)
 einen einfachen Landarbeiter, siehe Kötter

Siehe auch:
 Köther
 Köder (Begriffsklärung)
 Kot & Köter